B189 peut faire référence à :
 Bundesstraße 189, une route fédérale allemande reliant Magdebourg à Wittstock/Dosse ;
 Benetton B189, une formule 1 de l’écurie Benetton Formula.